Hummelflug steht für:

 Stück aus Rimski-Korsakows Oper Das Märchen vom Zaren Saltan, siehe Hummelflug (Rimski-Korsakow)
 Flug der Hummel, zu dem es zahlreiche aerodynamische Untersuchungen gibt
 Hummelflug (Film), deutscher Dokumentarfilm von Winfried Junge